Mattern ist ein deutschsprachiger Familienname. Die Betonung liegt üblicherweise auf der zweiten Silbe.

Herkunft und Deutung 
Nach Hans Bahlow stammt der Familienname Mattern vom legendären Heiligen Maternus, d. h. der Mütterliche, ab.

Verwandte Namensformen 
Matterne, Matern, Mathern, Matthern

Namensträger 
 Barbara Schmidt-Mattern, deutsche Hörfunkjournalistin und Redakteurin
 Blakely Mattern (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Bodo Mattern (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Boris Mattèrn (1937–2022), Schweizer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Carl Maximilian Mattern (1705–1774), deutscher Ebenist
 Cody Mattern (* 1981), US-amerikanischer Fechter 
 Erich Mattern (1904–1966), deutscher Architekt

 Friedemann Mattern (* 1955), deutscher Informatiker
 Gerald Mattern (* 1961), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Gerd Mattern (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Hans Mattern (* 1932), deutscher Biologe und Naturschützer
 Hans Günther Mattern (* 1958), deutscher Diplomat
 Hansjakob Mattern (1911–2001), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hermann Mattern (1902–1971), deutscher Landschaftsarchitekt
 Horst Mattern (* 1943), deutscher Kanute
 Ingrid Mattern (* 1964), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Joachim Mattern (* 1948), deutscher Kanute
 Jürgen Mattern (1944–1995), deutscher Gospieler
 Karl-Heinz Mattern (1918–1996), deutscher Verwaltungsjurist
 Katja Patzel-Mattern (* 1970), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Kitty Mattern (1912–1998), österreichische Schauspielerin
 Michael Mattern (* 1946), deutscher Bildender Künstler
 Ralf Mattern (* 1964), deutscher Musiker, Texter, Komponist, Autor und Heimatforscher
 Theodor Mattern (1820–1886), Berliner  Färbereibesitzer
 Torsten Mattern (* 1966), deutscher Klassischer Archäologe
 Volker Mattern (* 1956), deutscher Intendant, Dramaturg und Autor
 Wolfgang Mattern (* 1956), deutscher Fußballspieler

Weblinks 
 Mattern auf Genwiki
 Einträge Mattern auf westpreussen.de

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname